Le bout est généralement l'extrémité d'un corps, , (Le Dictionnaire de l'Académie française. Quatrième édition. T.1, 1762), son extrémité.

« Bout à bout » se dit en parlant de certaines choses qu'on joint, qui sont jointes par leurs extrémités : Coudre deux bandes de toile bout à bout. Des tuyaux assemblés bout à bout. « Mettre bout à bout » se dit en parlant de l'énumération et de l'assemblage de certaines choses qui ne sont presque rien à les prendre séparément, mais qui forment un tout considérable si on les réunit.
 Le bois debout, se dit d’abord d'un bois dressé sur son bout, vertical.
 Un assemblage en bout  est un assemblage réalisé en collant deux pièces de bois « bout à bout »; aboutées, elle donne un bois abouté.
Bout peut aussi désigner :
 un bout, qui se prononce « boute », un cordage en terme maritime ;
 en mathématiques, le bout d’un espace topologique, une généralisation de la notion de point à l’infini ;
 en mathématiques toujours, le bout d’un graphe est une classe d'équivalence de chemins infinis ;
 au tarot, les « trois bouts », ou oudlers, sont les atouts extrêmes, le 21 et le 1, ainsi que l'excuse.

Patronymes 
Bout est un patronyme français, ainsi qu'un patronyme flamand et néerlandais. Bout () est également un patronyme d'origine russe. Ce nom de famille est porté notamment par :
 Anton Bout (né en 1980), joueur russe de hockey sur glace ;
 Brigitte Bout, (née en 1941), femme politique française ;
 Ed Bout, DJ néerlandais, membre du groupe Critical Mass ;
 Georges Bout (né en 1933), ancien footballeur français ;
 Veniamin Bout (né en 1961), rameur d'aviron russe ;
 Viktor Bout (né en 1967), trafiquant d'armes et criminel russe.

Du Bout 
Nicolas Du Bout (1653-1706), moine bénédictin.

Voir aussi 
 Principe de bout en bout
 
 
 
 
 
 

Patronyme russe